Катафалк — постамент для встановлення труни в залі прощання або безпосередньо перед проведенням поховання.
 Катафалк — транспортний засіб, призначений для перевезення труни з тілом небіжчика, родичів і близьких померлого на цвинтар, до будівлі траурних цивільних обрядів або в крематорій і повернення учасників з похорону.
 «Катафалк» — радянський художній фільм 1990 року.